Суншань:

 Суншань — одна из пяти священных гор в китайском даосизме.
 Суншань — район городского округа Чифэн, Внутренней Монголии, в Китае.